Il Castel del Monte Chardonnay frizzante è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle provincie di Barletta-Andria-Trani  e di Bari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso
odore: delicato, caratteristico, talvolta fruttato
sapore: asciutto, pieno, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Barletta Andria Trani
Vini DOC della città metropolitana di Bari
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay